Die Steuer-Fachschule Dr. Endriss GmbH & Co. KG ist eine private deutsche Schule für Fort- und Weiterbildung im Steuer- und Rechnungswesen und Controlling. Sie wurde 1950 gegründet, ist inzwischen ein Unternehmen der Amadeus FiRe Gruppe und betreut jährlich über 14.000 Teilnehmer. Ihr Kursangebot umfasst ca. 500 Präsenz- und Fernlehrgänge. Außerdem bietet sie interne Schulungen für mittelständische und große Unternehmen an. In Kooperation mit der Hochschule Aalen wird ein „Master of Arts in Taxation“ angeboten.

Geschichte 
Gegründet wurde die Steuer-Fachschule Dr. Endriss Anfang der 1950er Jahre in Köln. Ab 1975 wurde sie von Horst Walter Endriss, dem Sohn des Gründers, geleitet. Sie war zunächst ausschließlich auf die Vorbereitung für die Steuerberater-Prüfung spezialisiert und erweiterte dann ihr Angebot um weitere Qualifizierungen im Bereich der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Die Steuer-Fachschule ist Partner des Bundesverbandes der Bilanzbuchhalter und Controller (BVBC) und unterstützt den Verband und dessen Mitglieder bei der Verbandsarbeit. Mitte der 1990er-Jahre wirkte die Steuer-Fachschule Dr. Endriss mit ihrem eigenen Prüfungsmodell für Controller den sinkenden Prüfungsanmeldungen der Industrie- und Handelskammern (IHK) in diesem Bereich entgegen. Im Jahr 1999 etablierte die Steuer-Fachschule den ersten Lehrgang zum „Euro-Bilanzbuchhalter“, welcher in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer Köln kurz darauf als IHK Abschluss „Bilanzbuchhalter – international“ angeboten wurde. Mit der Integration der Akademie für Internationale Rechnungslegung konnte die Steuer-Fachschule Dr. Endriss ihr Angebot im Jahr 2005 im Bereich der Qualifizierung in der Internationalen Rechnungslegung weiter ausbauen. Unter der Bezeichnung „Certificate in International Accounting (CINA)“, die beim Deutschen Patent- und Markenamt rechtsverbindlich eingetragen ist und nur durch die Akademie verliehen werden darf, wurde ein Abschluss mit dem Schwerpunkt auf IAS/IFRS und US-GAAP entwickelt. In Kooperation mit der Hochschule Aalen wurde im Jahr 2010 die Taxmaster GmbH gegründet. Diese bietet Studierenden sein Frühjahr 2010 einen Masterstudiengangs mit dem Schwerpunkt Steuerrecht. Das vier- bis siebensemestrige Masterstudium integriert die Vorbereitung auf das Berufsexamen des Steuerberaters und schließt zudem mit dem akademischen Grad eines Masters of Arts ab.

Weblinks 
 Steuer-Fachschule Dr. Endriss
 Akademie für Internationale Rechnungslegung
 Taxmaster GmbH

Einzelnachweise 

Berufsbildende Schule in Nordrhein-Westfalen
Koln
Dienstleistungsunternehmen (Köln)
Steuer- und Abgabenrecht (Deutschland)
Gegründet 1950